Кара Блек і Елс Калленс були чинними чемпіонками, але цього разу Калленс не брала участі. Блек грала в парі з Ренне Стаббс і в півфіналі вони поступились парі Стефані Форец і Міхаелла Крайчек.

Дінара Сафіна і Катарина Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши пару Стефані Форец і Міхаелла Крайчек з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds

2006
Proximus Diamond Games
Proximus Diamond Games